Геонім — вид псевдоніма, що вказує на місцевість чи країну.
 Геонім — вид топоніма: узагальнене поняття для назв вулиць, майданів, провулків, проспектів, набережних тощо.